Thomas Nash (1593 - 1647) a fost o rudă prin alianță a lui William Shakespeare. 
 
Thomas Nash, Tom Nash sau Thomas Nashe s-ar putea referi la unul dintre următorii:

Americani 
 Thomas H. Nash (n. 1945), biolog american specializat în botanică 
 Tom Nash (fotbal american) (1905–1972), jucător profesionist de fotbal american 
 Tom Nash, luptător profesionist și primul soț al unei femei luptător profesionist, Luna Vachon

Austrieci 
 Thomas Nash (actor) (n. 1979), actor, orator și scenarist austriac

Canadieni 
 Thomas Nash (Newfoundland) (1745–1810), pescar și colonist al provinciei canadiene

Englezi 
 Thomas Nashe (1567 – c. 1601), dramaturg, pamfletar și scriitor al erei elisabetane 
 Thomas Nash (ofițer RAF) (1891–1918), as al pilotajului din Primul Război Mondial

Personaje de ficțiune 
 Tom Nash (Home and Away), personaj de ficțiune dintr-o telenovelă australiană 
 Thomas Nash, personaj al serialului de televiziune  Agents of S.H.I.E.L.D., difuzat de canalul de televiziune american American Broadcasting Corporation

Variațiuni ale numelui 
 Thomas Nast, creator de benzi desenate

Nume proprii